Saint-Siméon kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Siméon, Eure, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Siméon, Orne, före detta kommun i departementet Orne i regionen Normandie,  
 Saint-Siméon, Seine-et-Marne, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Saint-Siméon-de-Bressieux, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Kanada 

 Saint-Siméon (kommun i Kanada, Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine), 
 Saint-Siméon (kommun i Kanada, Québec, Capitale-Nationale), 

Robotskapade Kanadaförgreningar